

Редло — село в гміні Осіна Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Редло — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства